SLC-37 (, буквально Космический пусковой комплекс-37) — стартовый комплекс, расположенный на территории базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Один из пяти (наряду с SLC-20,  SLC-40, SLC-41 и LC-46) используемых комплексов по состоянию на 2020 год.

Комплекс включает в себя 2 стартовые площадки. Площадка SLC-37A никогда не использовалась.

Площадка SLC-37B использовалась NASA для запуска ракет-носителей Сатурн-1 и Сатурн-1Б в период с 1964 по 1968 год, в том числе был осуществлён первый запуск в космос Лунного модуля, который использовался в программе Аполлон. Площадка была деактивирована в 1969 году.

С 2002 года используется для запуска ракеты-носителя Дельта IV. Запуски запланированы, по крайней мере, до 2019 года.

20 ноября 2002 года со стартового комплекса состоялся первый запуск ракеты-носителя Дельта IV.

21 декабря 2004 года был произведён первый запуск ракеты-носителя Дельта IV Heavy.

5 декабря 2014 года со стартового комплекса состоялся запуск ракеты-носителя Дельта IV Heavy с космическим кораблём Орион, который будет использоваться в будущих пилотируемых миссиях NASA к Луне и Марсу.

Текущее использование

Оборудование площадки 
В августе 1999 года начались работы по переоборудованию площадки SLC-37B для запусков ракеты-носителя Дельта IV.

На площадке установлена MST (), высотой более 100 метров, которая обеспечивает доступ для обслуживания ракеты-носителя и защиту от погодных условий. Наверху башни установлен кран, который позволяет присоединять полезную нагрузку и твердотопливные ускорители  к ракете-носителю Дельта IV. Башня откатывается в сторону от ракеты-носителя за несколько часов до запуска.

Рядом со стартовый столом расположена FUT (), которая имеет три подвижные руки. Эти руки предназначены для обеспечения функций технической поддержки, которые включают в себя: обеспечение электричеством, гидравликой, контролем окружающей среды. Эти качающиеся руки убираются во время старта для того, чтобы избежать повреждения оборудования. Строительство башни было завершено в ноябре 2000 года.

Дельта IV закреплена на стартовом столе посредством LMU (), которое удерживает ракету-носитель и отсоединяется при старте. Под стартовым столом расположен огневод, который отводит ракетный выхлоп от ракеты и оборудования при старте. Возле стартового стола установлены 2 защитные мачты с громоотводами.

Ангар горизонтальной сборки HIF (), площадью более 9000 м2 и с высотой семиэтажного здания, расположен на некотором расстоянии от площадки. Это большое здание, в котором проходит соединение блоков первой ступени Дельта IV, второй ступени и их проверку до того, как они перемещаются на стартовую площадку. Горизонтальная сборка ракеты-носителя Дельта IV похожа на сборку ракеты-носителя Союз, которые также собираются горизонтально, в отличие от Спейс Шаттла и Сатурн V, которые собирались и транспортировались к стартовой площадке в вертикальном положении. Строительство ангара было завершено в июне 2000 года.

Перемещение Дельта IV от горизонтального сборочного ангара до стартового стола и установка ракеты-носителя на стартовый стол осуществляется с помощью EPT (). Эти колесные машины могут быть как дизельными, так и электрическими. Дизельные транспортёры используются для перемещения до стартовой площадки от HIF, в то время как электрические применяются на стартовой площадке по причине необходимой точности движения в последнем случае.

Для заполнения ракеты-носителя топливом на стартовой площадке находятся топливные баки с жидким водородом (3200 м3) и жидким кислородом (950 м3).

История запусков

Фотогалерея

См. также 

 SLC-6
 База ВВС США на мысе Канаверал
 Список космических запусков
 Дельта-4
 Сатурн-1

Примечания 

База ВВС США на мысе Канаверал
Стартовые комплексы
Boeing
Lockheed Martin Corporation